Der Circuito Dixon Vinci 2 2014 war ein Damen-Tennisturnier in Mérida. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2014 und fand vom 6. bis 13. Dezember 2014 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2014
Tennisturnier in Mérida (Mexiko)